Зейфарт — фамилия:

 Зейфарт, Александр Александрович (1835—1918) — генерал от инфантерии российской императорской армии.
 Зейфарт, Густав (1796—1885) — немецкий археолог, египтолог и историк, педагог.
 Сейфарт, Оке (1919—1998) — шведский конькобежец, Олимпийский чемпион, чемпион Европы, рекордсмен мира.

См. также